Rockwood peut faire référence à :

 Ebenezer Rockwood Hoar (1816-1895), juriste américain

Toponymes 
 
 Rockwood, un village de l'Illinois.
 Rockwood (Manitoba)
 Rockwood, localité du Maine
 Rockwood (Michigan)
 Rockwood, un borough du comté de Somerset, en Pennsylvanie.
 Rockwood, localité du Tennessee